Mario Scotti – bassista italiano
 Mario Scotti – docente e italianista italiano